Stoicani ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Stoicani (Galați), Dorf im Kreis Galați
 in der Republik Moldau:
 Stoicani (Soroca), Gemeinde im Rajon Soroca